HMS Challenger je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Challenger (1806) 
 HMS Challenger (1813) 
 HMS Challenger (1826) 
 HMS Challenger (1845) 
 HMS Challenger (1858) 
 HMS Challenger (1902) 
 HMS Challenger (1931) 
 HMS Challenger (K07)

Challenger